Zbigniew Grabowski (1903–1974) – polski powieściopisarz, anglista, tłumacz i publicysta
 Zbigniew Grabowski (1927–2017) – polski chemik
 Zbigniew Grabowski (1930–2019) – polski inżynier budownictwa